Iliești se poate referi la:

 Iliești, Alba
 Iliești, Gorj

Vezi și 
 Ilie (dezambiguizare)
 Ilieși (dezambiguizare)